«Наемные клинки» (варианты перевода: Наемные мечи, Продажные клинки, Наемники, ') — книжная трилогия Роберта Сальваторе, действие которой происходит в вымышленной вселенной Forgotten Realms. Цикл состоит из трех основных романов: «Служитель кристалла», «Заклятие Короля-Колдуна», «Дорога патриарха» и дополняется тремя рассказами: «Третий уровень», «Этот странный осколок», «Wickless In the Nether».

Трилогия является сюжетным ответвлением от цикла о Дриззте До’Урдене и повествует о приключениях хитрого наемника Джарлакса и хладнокровного убийцы Артемиса Энтрери после событий, описанных в книге «Незримый клинок». Книга «Служитель кристалла» первоначально планировалась автором в составе цикла «Тропы тьмы», но в 2005 году Роберт Сальваторе решил дописать ещё два романа, и книга «Служитель кристалла» стала первой в новой трилогии, выпав из общего цикла о Дриззте.

Так же как и все остальные книги цикла, романы трилогии «Наемные клинки» содержат в начале каждой части предисловие в виде размышлений Дриззта, хотя сам следопыт в качестве действующего лица не фигурирует.

Служитель кристалла (Servant of the Shard, 2000) 
Действие романа происходит в 1366 году по Летоисчислению Долины. Наемный убийца Артемис Энтрери обосновался в Калимпорте и сотрудничает с темным эльфом Джарлаксом и его бандой Бреган Д'Эрт. Дроу постепенно расширяют своё влияние на весь подпольный мир Калимпорта, уничтожая или захватывая целые воровские гильдии, одновременно вербуя осведомителей в Лускане.

Артемис чувствует угрозу со стороны двух ближайших подчиненных Джарлакса — псионика Киммуриэля Облодры и жреца Рай’ги Бондалека. Чтобы обезопасить себя от двух магов, убийца решает раздобыть меч, известный как Коготь Шарона. Этот могущественный артефакт был создан специально для сражений с магами и волшебниками. Артемис узнает, что меч находится у Корина Сулеза — престарелого искателя приключений, который уже много лет не выходит из своей хорошо охраняемой башни в пустыне, опасаясь потерять свой драгоценный меч. Единственным, кого убийца посвящает в свои планы, является женщина-халфлинг по имени Двайвел, к которой Артемис испытывает теплые чувства.

Магический осколок Креншинибон воздействует на разум Джарлакса, внушая ему страсть завоевывать и подчинять. Ранее скрытный и осторожный наемник начинает изменять политику Бреган Д'Эрт, что вызывает неодобрение его приближенных. Воспользовавшись страстью Креншинибона к демонстрации своей силы, Энтрери посоветовал Джарлаксу напасть на Корина Сулеза и захватить его башню, рассчитывая с помощью дроу заполучить Коготь Шарона. Несмотря на протесты Киммуриэля и Рай’ги, Джарлакс соглашается и отдает приказ Бреган Д’Эрт атаковать башню. Дроу быстро расправляются с защитниками башни, а иллитид Яраскрик, союзник Корина Сулеза, предает его и переходит на сторону Бреган Д’Эрт. Артемис побеждает в бою Корина и присваивает себе его магический меч и защитную перчатку, блокирующую любую магию.

Киммуриэль и Рай’ги, узнав от иллитида Яраскрика, что на самом деле представляет из себя Креншинибон, решают избавиться от Джарлакса и Энтрери, захватить кристалл и вернуться обратно в Мензоберранзан к привычной жизни. Узнав о готовящимся перевороте, Артемис решает помочь главарю Бреган Д’эрт и спасти его не только от заговора, но и от пагубного влияния кристалла. Убийца успевает предупредить Джарлакса, и они вместе с Креншинибоном бегут в пустыню. Киммуриэль и Рай’ги отправляют за ними в погоню отряды крысооборотней и гоблинов. Артемис убеждает Джарлакса, что кристалл опасен и его нужно уничтожить. Отбившись от погони, спутники направляются к жрецу Кеддерли, чтобы просить его о помощи.

Добравшись до Храма Парящего Духа, дроу и убийца уговаривают Кеддерли и его друзей помочь им избавиться от кристалла. Сделать это можно с помощью пламени красного дракона, которое может разрушить даже такой могущественный артефакт. Джарлакс, Артемис, Кеддерли, Даника, дварфы Айвен и Пайкел отправляются в логово дракона Гефестуса. Одновременно с ними в пещеру Гефестуса прибывают Киммуриэль, Рай'ги, Бергиньон Бэнр, иллитид Яраскрик и несколько членов Бреган Д'Эрт. В результате возникшей суматохи, разъяренный дракон испепеляет Креншинибон, жреца Рай’ги и Яраскрика. Артемис сражается с Бергиньоном и убивает его, спасая Данику.

Джарлакс добровольно передает власть над Бреган Д'Эрт Киммуриэлю, предупредив его, что это только на некоторое время. Сам наемник хочет путешествовать с Артемисом Энтрери и исследовать наземный мир.

Заклятие Короля-Колдуна (Promise of the Witch King, 2005) 
Артемис Энтрери и Джарлакс Бэнр работают на двух сестер-драконов — Ильнезару и Тазмикеллу. По их приказу наемники совершают рейд на башню лича и похищают книгу заклинаний, которая раньше принадлежала могущественному колдуну Женге. Кроме книги, Джарлакс находит магическую фигурку черепа, которая дает своему обладателю власть оживлять умерших людей, превращая их в нежить. Однако вместо того, чтобы отдать череп драконам, Джарлакс решает оставить его себе. Ильнезара и Тазмикелла сообщают наемникам, что в Ваасе — бедной и пустынной стране в Землях Стужи — обнаружилась ещё одна книга Женги. Драконы приказывают спутникам направиться в Ваасу и раздобыть для них эту книгу.

Девушка-полуорк по имени Аррайан Фэйлин получает от своего дяди-торговца артефактами волшебную книгу и решает её изучить. Однако едва раскрыв книгу, девушка понимает, что темная магия, заключенная в ней слишком сильна. Книга Женги устанавливает с Аррайан энергетическую связь и начинает постепенно вытягивать из девушки жизненные силы, используя их для возведения какой-то магической конструкции. Со временем строение начало разрастаться, впитывая в себя жизненную силу растений и животных, находящихся поблизости, и приобретать очертания замка. Сама книга оказывается в центре этого темного замка.

Прибыв в Ваасу, Джарлакс и Артемис знакомятся с отрядом наемников под предводительством капитана Эллери. Встревоженная возникновением из ниоткуда замка, Эллери формирует отряд, который должен проникнуть в замок и найти способ его уничтожить. В отряд записываются охотники за головами Кайлия и Парисса, следопыт Мариабронн, маг Кантан, дварф Атрогейт и ещё несколько человек. Артемис и Джарлакс, само собой, тоже присоединяются к отряду. Капитан Эллери решает взять с собой Аррайан, её дядю и друга — тоже полуорков, чтобы они помогли понять природу магии Женги.

По дороге к замку на приключенцев нападает стая ядовитых летающих змей, и отряд теряет несколько человек, в том числе и Париссу. Получив укус, женщина падает под колеса телеги, а Артемис, ехавший рядом, не успевает её подхватить. Кайлия, подруга Париссы, считает Энтрери виновным в её гибели. Кайлия решает остаться в городе Палишуке с одним из раненых солдат, а не ехать в замок. Добравшись до замка, оставшиеся члены отряда обнаруживают, что он кишит нежитью, горгульями и прочими монстрами. Сражаясь с ними, отряд несет потери; в одном из залов гибнет легендарный следопыт Мариабронн.

Артемис и Джарлакс понимают, что их спутники преследуют какие-то собственные цели. Маг Кантан и его помощник Атрогейт решают убить Аррайан, полагая, что это лишит замок силы. Артемис, который последние месяцы находился под влиянием флейты Идалии — артефакта, способного пробуждать в людях чувства — начинает видеть в Аррайан свою любимую Двавел, хочет защитить её. Джарлакс обнаруживает, что капитан Эллери, Кантан и Атрогейт работают на преступную гильдию Цитадель Убийц. Артемис убивает Эллери и Кантана, а Атрогейт переходит на сторону дроу и убийцы. Из отряда в живых остаются только они трое и трое полуорков. Джарлакс решает спуститься в подземелье замка, чтобы найти лича, который им управляет и уничтожить заклятие Женги.

На нижних уровнях замка спутники обнаруживают могущественного драколича — дракона, ставшего нежитью. С помощью артефакта, полученного в подарок от Ильнезары и Тазмикеллы, Артемис Энтрери уничтожает лича. Все монстры замка умирают вместе с драколичем, а к Аррайан возвращаются жизненные силы. В качестве трофея Джарлакс забирает фигурку драконьего черепа, которая дает власть над мертвыми драконами.

Кайлия смиряется со смертью подруги и прощает Артемиса, между ней и убийцей начинаются романтические отношения. Джарлакс преобрел могущественного врага в лице мага Нелликта и его гильдии Цитадель Убийц, но все равно строит планы по захвату Ваасы.

Дорога Патриарха (Road of the Patriarch, 2006) 
Джарлакс превращает очищенный от монстров замок Женги в свою резиденцию. Его честолюбивым планам по обретению влияния в Ваасе мешает преступная гильдия Цитадель Убийц и его лидер — маг Нелликт. Для борьбы с ним Джарлакс обращается к Киммуриэлю и тот предоставляет в его распоряжение силы и ресурсы Бреган Д’Эрт.

Артемис Энтрери проводит много времени с Кайлией, ему кажется, что они оба нашли настоящую любовь. Характер Артемиса продолжает меняться в лучшую сторону под влиянием флейты Идалии, однако его постоянно мучают неприятные сны и воспоминания из его детства. Ко всем затеям Джарлакса убийца относится с неодобрением и скептицизмом.

Джарлакс решается на дерзкую авантюру — он провозглашает замок Женги столицей нового королевства Д’Эрт, а Артемиса — его королём. Земли вокруг замка формально не принадлежат никому, фактически же их считает своей собственностью король Гарет Драконоборец. В замке собирается значительный отряд дроу из банды Бреган Д’Эрт и огромное количество гоблинов-рабов. Джарлакс рассчитывал, что в неблагоприятное время года Гарет не выступит с армией, чтобы оспорить его право на замок и земли. Однако он ошибся — Гарет собирает достаточную армию и осаждает замок.

Оценив силы противника, Джарлакс решает, что дальнейшие попытки защитить замок бесполезны. Он приказывает всем дроу возвращаться в Подземье через магический портал. Артемис категорически отказывается последовать за ними, вспоминая ужасные месяцы, проведенные в Мензоберранзане ранее. Джарлакс и дроу покидают замок, оставив Артемиса одного. Люди Гарета занимают замок и арестовывают Артемиса и Атрогейта.

Джарлакс и Киммуриэль организуют нападение на штаб Цитадели Убийц. В считанные минуты захватив резиденцию Нелликта, Джарлакс принуждает мага к сотрудничеству. Дроу при помощи магии придают отрезанной голове одного из убитых солдат гильдии сходство с Нелликтом, и Джарлакс с этим поддельным трофеем отправляется к Гарету. Наемник предлагает королю информацию о Цитадели Убийц и голову её лидера взамен на свободу Энтрери и Атрогейта. Король Гарет понимает, что официально ему не в чём обвинить Артемиса, так как присвоенные им земли не принадлежали Гарету, поэтому он соглашается отпустить пленников.

Артемис пытается найти душевный покой в объятиях Кайлии, однако жестоко обманывается. Кайлия не простила его за смерть Париссы и во время одной из их встреч она пытается заколоть Артемиса кинжалом. Спасает убийцу Киммуриэль Облодра. По приказу Джарлакса, который следил за Артемисом и его любовницей, псионик создает вокруг Энтрери магическую защиту и удары Кайлии не могут нанести ему вреда. Артемис в ярости толкает Кайлию в окно и она падает с высоты десяти футов. О её дальнейшей судьбе известно только то, что дроу не дали ей умереть и перенесли в Подземье для каких-то своих целей.

Разочаровавшись в своей любви, Артемис Энтрери решает покинуть Ваасу. Джарлакс прощается с Киммуриэлем, вновь оставляя Бреган Д’Эрт в его полном распоряжении, и отправляется в путешествие с Энтрери. Все их дела в Ваасе окончены. Артемис, пребывающий в депрессии и смятении, отправляется в свой родной город Мемнон, чтобы встретиться лицом к лицу со своими воспоминаниями. Джарлакс и Атрогейт присоединяются к нему.

Добравшись до Мемнона, спутники обнаруживают город в плачевном состоянии. Почти все его население — вечно голодные бедняки, за счет которых наживаются жрецы богини Селуны. Жрецы пользуются в городе почти неограниченной властью, обирают население, обещая несчастным людям индульгенции и покровительство богини. Артемис находит дом, в котором он жил с матерью, отцом и дядей до того, как был продан в Калимпорт. Он убивает своего предполагаемого дядю, со стороны которого много лет назад подвергся сексуальному насилию. Спустя какое время в доме появляется отец Артемиса, и в результате неприятного и грубого разговора убийца узнает, что его настоящий отец — один из жрецов Селуны и что его мать умерла через несколько дней после того, как продала его в Калимпорт. Артемис начинает понимать, что причина её поступка не корысть, а попытка его спасти от той жизни, что была уготована ему в Мемноне.

Злость Артемиса обращается на жрецов Селуны, один из которых был его настоящим отцом (в одном из внесюжетных эпизодов, относящихся к прошлому, читателю сообщается, что отец Артемиса — патриарх Айночек, главный жрец города). Артемис проникает в храм Селуны и убивает нескольких главных жрецов, в том числе и первосвященника Айночека. Джарлакс и Атрогейт помогают Энтрери выбраться из храма невредимым.

Артемис Энтрери, разобравшись в своем прошлом, отказывается от общества Джарлакса и Атрогейта. Он разбивает флейту Идалии, которая так изменила его личность, и один отправляется в Калимпорт, к Двавел. Джарлакс решает оставить Артемиса в покое и довольствоваться кандидатурой Атрогейта в качестве своего нового постоянного спутника.

См. также 
 Долина Ледяного Ветра (трилогия)
 Тёмный Эльф (трилогия)
 Наследие дроу (тетралогия)
 Тропы тьмы (трилогия)
 Клинки охотника (трилогия)
 Эволюция (трилогия)
 Невервинтер (тетралогия)

Ссылки 
 Рецензия на сайте Лаборатория Фантастики
 Рецензия на книгу «Служитель кристалла»
 Рецензия на книгу «Заклятие Короля-Колдуна»
 Рецензия на книгу «Дорога Патриарха»

Литература Forgotten Realms
Трилогии
Дзирт До'Урден
Дроу